Kirche der Barmherzigen Schwestern, Barmherzige-Schwestern-Kirche, Kirche der Kreuzschwestern oder Kreuzschwesternkirche steht für:

 Kirche der Barmherzigen Schwestern in Graz, Steiermark; Vinzentinerinnen, Barmherzige Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul FdC/TdchL, siehe Vinzentinerinnen Graz
 Kreuzschwesternkirche Graz, Steiermark; Barmherzige Schwestern vom Hl. Kreuz SCSC, siehe Kirche und Konvent der Kreuzschwestern (Graz)
 Barmherzige Schwestern-Kirche Linz, Oberösterreich; Vinzentinerinnen FdC/TdchL 
 Kreuzschwesternkirche Linz, Oberösterreich; Barmherzige Schwestern vom Hl. Kreuz SCSC 
 Klosterkirche der Kreuzschwestern (Wien); Vinzentinerinnen, Barmherzige Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul FdC/TdchL

Siehe auch:
 Barmherzige Schwestern
 Kreuzschwestern